Die Basketball-Asienmeisterschaft 1987 (offiziell: FIBA Asia Championship 1987) war die 17. Auflage dieses Turniers und fand vom 22. November bis 1. September 1987 in Bangkok, Thailand statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Der Sieger qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1988.

Teilnehmer 
Es nahmen insgesamt 18 Mannschaften an dem Turnier teil. Die Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge:

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit vier Mannschaften und einer Gruppen mit dreiMannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Die beiden Besten jeder Gruppe spielten in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1–8. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten in den Gruppen 3 und 4 um die Plätze 9–15.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppenphase 
Nach der Vorrunde spielten jeweils die ersten beiden Mannschaften in den Gruppen 1 und 2 um die Plätze 1 bis 8,  die dritt- und viertplatzierten Mannschaften in den Gruppe 3 und 4 um die Plätze 9 bis 16. In den Gruppen wurde eine einfache Runde jeder gegen jeden gespielt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Modus 
Die beiden besten Mannschaften aus den Gruppen 1 und 2 spielten im KO-System um die Plätze 1 bis 4. Die Dritt- und Viertplatzierten aus den Gruppen 1 und 2 spielten im KO-System um die Plätze 5–8. 
Die beiden besten Mannschaften aus den Gruppen 3 und 4 spielten im KO-System um die Plätze 9 bis 12. Die Dritt- und Viertplatzierten aus den Gruppen 3 und 4 spielten im KO-System um die Plätze 13–15.

Plätze 1 bis 4

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 12

Plätze 13 bis 15

Endstände 

Die Nationalmannschaft Chinas qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1988.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1987
Basketballveranstaltung 1987
Sportveranstaltung in Bangkok
Asienmeisterschaft 1987